Książę Piotr Karol Orleański-Bragança, właśc. Pedro de Alcântara Carlos João Lourenço Miguel Rafael Gabriel Gonzaga de Orleans e Bragança (ur. 31 października 1945 w Rio de Janeiro) – tytularny czwarty książę de Orleans e Bragança, obecna głowa cesarskiej rodziny z tzw. linii Petrópolis.

Życiorys 
Piotr Karol urodził się w Rio de Janeiro jako najstarszy syn księcia Piotra Gastona, i jego żony - Marii de la Esperanza Burbon, księżniczki Obojga Sycylii, córki Karola Tankreda Sycylijskiego i jego drugiej żony - Ludwiki Orleańskiej. Poprzez oboje swoich rodziców jest bratem ciotecznym Henryka Orleańskiego, hrabiego Paryża, pretendenta do tronu Francji, Duarte Pio, księcia Bragança, pretendenta do tronu Portugalii, Adama Karola, księcia Czartoryskiego, i Jana Karola I Burbona, króla Hiszpanii.

2 września 1975, w Petrópolis Piotr Karol ożenił się z Rony Kuhn de Souza (20 marca 1938 – 14 stycznia 1979]. Para miała jednego syna:
 księcia Piotra Tiago Orleańskiego-Bragança (ur. 12 stycznia 1979).
Rony zmarła dwa dni po urodzeniu syna.

16 lipca 1981, w Fazenda São Geraldo Piotr Karol ożenił się ponownie, z Patricią Alexandrą Brascombe (22 listopada 1964 – 21 listopada 2009). Para miała jednego syna:
 księcia Filipa Rodrigo Aleksandra Orleańskiego-Bragança (ur. 31 grudnia 1982).

Życie prywatne 
Piotr Karol jest leśnikiem, ufundował, a teraz zajmuje się ogrodem botanicznym w Brasílii. 27 grudnia 2007 zmarł ojciec Piotra Karola, a on został głową jednej z gałęzi rodziny cesarskiej i pretendentem do tronu Brazylii. Jego zwolennicy uważają, że zrzeczenie się praw do tronu przez jego dziadka – Piotra de Alcântara było nieważne, i twierdzą, że Piotr Karol jest głową całej rodziny cesarskiej. W 2008 hiszpańska gazeta Público doniosła, że Piotr Karol sam jest republikaninem.

Odznaczenia i wyróżnienia 
 Order Zasługi Kulturalnej
 Order Piotra I (order domowy)
 Order Róży (order domowy)
 Order Chrystusa (order domowy)

Przypisy

Zobacz też 
 Pretendenci do tronu Brazylii

Dynastia Orleańska-Bragança
Urodzeni w 1945
Odznaczeni Orderem Piotra I
Odznaczeni Orderem Róży
Ludzie urodzeni w Rio de Janeiro